Dumbravița est le nom de nombreuses localités :

 Dumbrăvița, commune du județ de Brașov
 Dumbravița, commune du județ de Maramureș
 Dumbravița, commune du județ de Timiș
 Dumbravița, village de la commune de Ceru-Băcăinți, dans le județ d'Alba
 Dumbravița, village de la commune de Bârzava, dans le județ d'Arad
 Dumbravița, village de la commune de Holod, dans le județ de Bihor
 Dumbravița, village de la commune de Spermezeu, dans le județ de Bistrița-Năsăud
 Dumbravița, village de la commune d'Ibanești, dans le județ de Botoșani
 Dumbravița, village de la commune de Ilia, dans le județ de Hunedoara
 Dumbravița, village de la commune de Ruginoasa, dans le județ de Iași
 Dumbravița, village de la commune de Husnicioara, dans le județ de Mehedinți
 Dumbravița, village de la commune de Vadu Moldovei, dans le județ de Suceava

 Dumbravița, commune du raion de Sîngerei